Dzierążnia ist der Name folgender Dörfer in Polen:

 Dzierążnia (Działoszyce), Dorf in der Gmina Działoszyce in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Dzierążnia (Krynice), Dorf in der Gmina Krynice in der Woiwodschaft Lublin